Slovenien Rundt 2021 var den 27. udgave af det slovenske etapeløb Slovenien Rundt. Cykelløbets fem etaper blev kørt fra 9. til 13. juni 2021. Løbet var en del af UCI ProSeries 2021. Den oprindelige 27. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Løbets vinder blev slovenske Tadej Pogačar fra .

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI ProSeries 2021